Кинд — фамилия.

Известные носители:
 Кинд, Владимир Августович (1883—1938) — металлург, химик, крупнейший в стране специалист в области строительных материалов. Профессор, доктор технических наук.
 Кинд, Иоганн Фридрих (; 4 марта 1768, Лейпциг — 24 июня 1843, Дрезден) — немецкий лирик.
 Кинд, Карл Теодор (; 7 октября 1799, Лейпциг — 7 декабря 1868, там же) — немецкий филолог;
 Кинд, Наталья Владимировна (1917—1992) — советский геолог, первооткрыватель кимберлитовой трубки «Мир» в Якутии.